After the War () — седьмой студийный альбом ирландского гитариста и певца Гэри Мура, выпущенный в 1989 году.

Как и его предшественник Wild Frontier, After the War содержит элементы кельтской музыки. Инструментальная композиция «Dunluce» названа в честь замка Данлюс в Северной Ирландии.

На «Led Clones» партию вокала исполняет Оззи Осборн, с которым Мур работал до того, как певец начал сотрудничать с Рэнди Роудсом. Эта песня высмеивает такие группы, как Kingdom Come, которые были популярны в то время и основывались на звучании и имидже Led Zeppelin. «Эта песня была очень весёлой, — вспоминал Оззи, — и для меня было честью записать её вместе с Гэри». Фронтмен группы The Sisters of Mercy Эндрю Элдрич исполняет бэк-вокал на песнях «After the War», «Speak for Yourself» и «Blood of Emeralds». Мур вновь отдает дань памяти своего давнему другу и коллеге, Филу Лайнотту на треке «Blood of Emeralds».

After the War станет последней работой Мура в стилистике мейнстимовского хард-рока, а также его последним рок-альбомом до 1997 года Dark Days in Paradise. Начиная со своего следующего альбома, Still Got the Blues, он в первую очередь переключится на игру блюза.

Хотя Кози Пауэлл играл на барабанах на альбоме, он был заменен Крисом Слейдом для тура, так как он собирался гастролировать с Black Sabbath, в поддержку их альбома Headless Cross, где он также играл на барабанах.

Список композиций 
Автором композиций (если не указано иное) является Гэри Мур.

На виниловой пластинке 
Сторона 1
 After the War — 4:17
 Speak for Yourself (Гэри Мур, Нейл Картер) — 3:42
 Livin' on Dreams — 4:14
 Led Clones (Гэри Мур, Нейл Картер) — 6:07

Сторона 2
 The Messiah Will Come Again (instrumental) (Рой Бьюкенен) — 7:29
 Running from the Storm — 4:45
 This Thing Called Love — 3:22
 Ready for Love — 5:39
 Blood of Emeralds (Гэри Мур, Нейл Картер) — 8:19

На компакт-диске 
 Dunluce Pt. 1 (instrumental) — 1:17
 After the War — 4:17
 Speak for Yourself (Гэри Мур, Нейл Картер) — 3:42
 Livin' on Dreams — 4:14
 Led Clones (Moore, Carter) — 6:07
 The Messiah Will Come Again (instrumental) (Рой Бьюкенен) — 7:29
 Running from the Storm — 4:45
 This Thing Called Love — 3:22
 Ready for Love — 5:39
 Blood of Emeralds (Гэри Мур, Нейл Картер) — 8:19
 Dunluce Pt. 2 (instrumental) — 3:50

В версии на аудиокассете есть только одна композиция Dunluce (вторая по счету).

Бонусные треки на диске 2002 года 
  Emerald (Скотт Горэм, Брайан Доуни, Брайан Робертс, Фил Лайнотт) — 4:06 (B-side to «After the War»)
  Over the Hills and Far Away (live) — 10:16
  Military Man (live) (Фил Лайнотт) — 6:26
  Wild Frontier (live) — 5:01

Участники записи 
 Гэри Мур — гитара, вокал
 Нейл Картер — клавишные, бэк-вокал
 Боб Дейсли — бас-гитара
 Кози Пауэлл — ударные
 Дон Эйри — клавишные (The Messiah Will Come Again, Running from the Storm, This Thing Called Love)
 Лоренс Коттл — бас-гитара (The Messiah Will Come Again)
 Чарли Морган — ударные (After the War)
 Саймон Филлипс — ударные (Speak for Yourself, Blood of Emeralds)
 Брайан Дауни — ударные (Emerald)
 Крис Томпсон — бэк-вокал (After the War, Led Clones, Ready for Love), скрипка (Led Clones)
 Оззи Осборн — вокал (Led Clones), бэк-вокал (Speak For Yourself)
 Эндрю Элдрич — бэк-вокал (After the War, Speak for Yourself, Blood of Emeralds)
 Сэм Браун — бэк-вокал (Ready for Love)
 Мириам Стокли — бэк-вокал (Ready for Love)

Места в чартах

Album

Singles

Синглы 
 After the War (декабрь 1988)
 Ready for Love (март 1989)
 Led Clones (июль 1989)
 Livin' on Dreams (октябрь 1989)

Примечания 

1989
Альбомы Virgin Records